Ри́чард Харт (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().
 : золото (), серебро (, , , ), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2006), бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Profile: Ontario | Tankard Times - 2016 Tim Hortons Brier • Wednesday, March 9, 2016 (Page 12)
 Ричард Харт | Официальный сайт команды Гленна Ховарда (Team Glenn Howard)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года